Alessandro Tersigni – attore italiano
 Ludovico Tersigni – attore italiano
 Neliana Tersigni – giornalista italiana